Eric Brown kan henvise til:

 Eric Brown (pilot) (1919–2016), skotsk testpilot
 Eric Brown (golfspiller) (1925–1986), skotsk golfspiller
 Eric Brown (forfatter) (1960), britisk science fiction-forfatter
 Eric Brown (vægtløfter) (født 1969), samoansk vægtløfter
 Eric Brown (fodboldspiller) (født 1990), liberiansk fodboldspiller